L'Union sportive Éclaron, de son nom court l'US Éclaron, est un club de football français basé à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, dans le département de la Haute-Marne, fondé en 1924. Le club évolue en Régional 1 de la Ligue du Grand-Est.

Le club champenois, dont les joueurs sont surnommés Les Sucriers, évolue une saison en Division 3 et deux saisons en Division 4.

Histoire 

Le club est fondé en 1924 sous le nom de l'Union athlétique éclaronnaise. 

Au total, le club participe à trois saisons au niveau national : une saison en Division 3, de 1971 à 1972, et deux saisons en Division 4, de 1980 à 1982.

Éclaron participe à un trente-deuxième de finale de Coupe de France durant l'édition 2008-2009. Les Champenois reçoivent le Dijon FCO, qui évolue en deuxième division, au stade Charles-Jacquin de Saint-Dizier (défaite 0-5).

En 2022, Philippe Guillaume reprend la présidence du club à la suite du départ de Jean Rimbert.

Bilan saison par saison 
Ce tableau présente le bilan saison par saison du club.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 U.S. Éclaron sur lgef.fff.fr

Club de football dans le Grand Est
Sport en Haute-Marne
Club de football fondé en 1924